Aeropuerto de Alexandria puede referirse a:

 Aeropuerto de Alexandria (Indiana) en Pittstown, Indiana, United States (FAA: I99).
 Aeropuerto de Alexandria (Nueva Jersey) en Pittstown, Alexandria Township, Nueva Jersey, Estados Unidos (FAA: N85).
 Aeródromo de Alexandria en Alexandria, Ontario, Canadá (TC: CNS4).
 Aeropuerto Internacional de Alexandria en Alexandria, Luisiana, Estados Unidos (FAA/IATA: AEX).
 Aeropuerto de Alexandria (Grecia) en Alexandria, Grecia (ICAO:LGAX).

Aeropuertos cuya ciudad se llama Alexandria:

 Aeropuerto Borg El Arab sirviendo a Alexandria, Egipto (IATA: HBE, ICAO: HEBA).
 Aeropuerto El Nouzha o Aeropuerto Internacional de Alexandria  en Alexandria, Egipto (IATA: ALY, ICAO: HEAX).
 Chandler Field en Alexandria, Minnesota, Estados Unidos (FAA/IATA: AXN).
 Aeropuerto Regional Esler en Alexandria, Luisiana, Estados Unidos (FAA/IATA: ESF).